Folgende Flüge mit Flugnummer 981 haben eigenen Artikel:

 Turkish-Airlines-Flug 981 vom 3. März 1974 
 Flydubai-Flug 981 vom 19. März 2016